Zakliczyn – dawna gromada w powiecie brzeskim
 Zakliczyn – dawna gromada w powiecie myślenickim
 Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska
 Zakliczyn – miasto
 Zakliczyn – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Siepraw

Zobacz też 
 Dekanat Zakliczyn